Механошина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Механошина, Наталья (род. 1972) — российская легкоатлетка, прыгунья с шестом.
 Механошина, Татьяна Александровна (Сычёва; род. 1957) — советская легкоатлетка-бегунья.